Prelude to a Kiss steht für:
Prelude to a Kiss, einen Song von Duke Ellington aus dem Jahr 1938
Prelude to a Kiss (Alicia Keys) einen Song von Alicia Keys
Prelude to a Kiss (Schauspiel), ein Schauspiel von Craig Lucas aus dem Jahr 1988 
Prelude to a Kiss, einen amerikanischen Spielfilm aus dem Jahr 1992